Bolzano (stad), stad in Italië
 Station Bolzano/Bozen, het treinstation van Bolzano
 Bolzano (schip), een Italiaans schip

Personen:
 Bernard Bolzano, een 18e/19e-eeuws wiskundige en filosoof